El Municipio 6 es el nombre de varios municipios principalmente en Estados Unidos:



Municipio 6 (condado de Benton, Arkansas);
 Municipio 6 (condado de Calhoun, Arkansas).

Municipio 6 (condado de Craven, Carolina del Norte);
 Municipio 6 Chinquapin (condado de Jones, Carolina del Norte);
 Municipio 6 Clear Creek (condado de Mecklenburg, Carolina del Norte);
 Municipio 6 Graham (condado de Alamance, Carolina del Norte);
 Municipio 6 Greenwood (condado de Moore, Carolina del Norte);
 Municipio 6 Hot Springs (condado de Madison, Carolina del Norte);
 Municipio 6 Rimertown (condado de Cabarrus, Carolina del Norte);
 Municipio 6 Upper Fishing Creek (condado de Edgecombe, Carolina del Norte);
 Municipio 6 West Sanford (condado de Lee, Carolina del Norte).

Municipio 6 (condado de Harper, Kansas);
 Municipio 6 (condado de Morris, Kansas);
 Municipio 6 (condado de Pratt, Kansas);
 Municipio 6 (condado de Rooks, Kansas).

Municipio 6 (Nebraska)